Oneida County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Oneida County (Idaho)
 Oneida County (New York)
 Oneida County (Wisconsin)